Julienne peut faire référence à :
 Julienne, prénom francophone.

Saintes chrétiennes

Patronyme 

 Alexandre Julienne (1882-1964), militant et syndicaliste français ;
 Alexandre Pierre Julienne de Bélair (1747-1819), militaire français ;
 Antoine Alexandre Julienne (1775-1838), général d'Empire français ;
 Rémy Julienne (1930-2021), cascadeur français ;
 Roddy Julienne (1950-), auteur-compositeur-interprète français.

Toponyme

 
 Julienne, commune française, située dans le département de la Charente et la région Nouvelle-Aquitaine ;
 Julienne, ruisseau belge affluent de la Meuse en province de Liège.

Biologie
 Julienne, genre de poisson comestible, appelé également molva, lingue ou même élingue ;
 Julienne des dames, (Hesperis matronalis), plante de la famille des brassicacées, à fleurs pourpres, parfois blanches ;

Divers
 Année julienne, année du calendrier julien ;
 Julienne, manière de couper les légumes, en minces allumettes.

Voir aussi 
 
 

Patronyme normand